

Sigle 
 KOI – Kepler Object of Interest, stelle osservate dal telescopio spaziale Kepler con candidati esopianeti
 Kod Obmena Informatsiey – codifica di caratteri a 8 bit per l'alfabeto cirillico, meglio nota come KOI 8

Codici 
 KOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kirkwall, Orkney Island (Regno Unito)
 koi – codice ISO 639-3 della lingua komi-permyak

Altro 
 Koi – varietà di carpa, anche nota come "carpa giapponese"
 Koi – manga scritto da Nanase Ohkawa delle CLAMP e disegnato da Takeshi Okazaki
 Lingua koi (codice ISO 639-3 kkt) – una delle lingue kiranti